Mira (ster), een ster
Mira-veranderlijke, een klasse veranderlijke sterren
Volkssterrenwacht Mira, de oudste volkssterrenwacht van België
Mira (voornaam), een meisjesnaam
Mira (modelauto), een modelautofabrikant 
Mira (geslacht), een geslacht van vliesvleugeligen
Qat of Mira, een bedektzadige plant
MIRA (Instituut voor Biomedische Technologie en Technische Geneeskunde), een onderzoeksinstituut van de Universiteit Twente
Mira (software), inventarisatiesoftware
Mira (winkelcentrum), een winkelcentrum in München
Geografie
Mira (Italië), een Italiaanse gemeente in de provincie Venetië
Mira (Portugal), een gemeente in Portugal
Mira (freguesia), een plaats in deze gemeente
Mira (Spanje), een gemeente in Spanje
Mira Estrela, een gemeente in Brazilië
Mira-Bhayandar, een nagar panchayat (plaats) in het district Thane van de Indiase staat Maharashtra.
Mira (politiezone), is een Belgische Politiezone genoemd naar de gelijknamige film die zich in dat gebied afspeelt.
Amusement
Mira (film), een film uit 1971
Mira (Cock van der Palm), een single van Cock van der Palm uit 1971
Mira (zangeres), een Vlaamse zangeres 
Groninger Studentenorkest Mira